Рітонду Спорт Клубе де Маланже або просто СК Рітонду (Маланже) — професійний ангольський футбольний клуб з міста Маланже, яке знаходиться в однойменній провінції в Анголі. Домашні матчі проводить на стадіоні «Ештадіу Прімейру де Маю» у Маланжі. Команда в даний час грає Гіра Анголі.

Історія клубу 
Футбольний клуб було засновано в 1978 році.

Останнього разу клуб грав у Гіраболі в сезоні 2003 року.

Досягнення 
 Гіра Анголи (Серія C)
  Чемпіон (1): 2002

Статистика виступів у національному чемпіонаті 

Note:1м = Вихід до Гіраболи, ГБ = Гірабола, ГА = Гіра Ангола    Рейтинг  означає, що клуб за підсумками сезону вилетів з чемпіонату   Рейтинг  означає, що клуб вийшов до вищого дивізіону, але того ж сезону вилетів з нього

Відомі тренери

Джерела 
 Профіль клубу на сайті Girabola.com
 Підсумкові результати розіграшу Гіраболи 2003 року

Футбольні клуби Анголи
Футбольні клуби, засновані 1978
Маланже